Ажа:

 АЖА — аббревиатура, принятая в русскоязычном антиковедении для обозначения сборника биографий римских императоров от Адриана до Карина и Нумериана, носящим условное название «Авторы жизнеописаний Августов» ().
 Ажа, Александр (род. 1978) — французский режиссёр, сценарист, продюсер.
 Ажа — аул в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Ажа — коммуна во Франции, департамент Дордонь.
Ажа — древнемонгольский народ.